Lepidopterella är ett släkte av svampar. Lepidopterella ingår i familjen Argynnaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lepidopterella